Le tournoi de tennis de Rio de Janeiro est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie International, se dispute du 16 au .

Sara Errani remporte le simple dames. En finale, elle bat Anna Karolína Schmiedlová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ysaline Bonaventure et Rebecca Peterson.

Faits marquants

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rio de Janeiro (ATP 2015)
 Tournoi de tennis de Rio de Janeiro
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Rio de Janeiro
Sport au Brésil en 2015
Tennis en février 2015